Ramandolo – vino
 Ramandolo – frazione di Nimis, provincia di Udine